Вёсельная улица — улица в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Большого до Среднего проспекта Васильевского острова.

История 
Первоначальное название Вёсельная линия известно с 1751 года, дано по находившимся здесь вёсельным складам. С 1821 года распространился современный вариант Вёсельная улица. В 1812—1846 годы параллельно существовало наименование 8—9-я линия Галерной Гавани, но не прижилось.

Достопримечательности 
 Шкиперский сад;
 дом № 2/93 — доходный дом, 1899 г., арх. Михаил Еремеев;
 дом № 4 — доходный дом страхового общества «Саламандра», 1905, арх. Н. Н. Верёвкин;
 дом № 7/10 — доходный дом, 1904, арх. Владимир Липский;
 дом № 11 — историческое здание 1898 года постройки, проект гражданского инженера Александра Пашихина.

Примечания

Литература

Ссылки